Název či jméno Lukavec může označovat:

lidská sídla
 Lukavec (okres Pelhřimov) – městys v okrese Pelhřimov
 Lukavec (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Lukavec (zámek, okres Litoměřice) – zámek v této vesnici
 Lukavec u Hořic – obec v okrese Jičín
 Lukavec (Fulnek) – část města Fulnek v okrese Nový Jičín

vodní toky
 Lukavec (přítok Žiarovnice) – pravostranný přítok Žiarovnice na Slovensku v okrese Sobrance

české příjmení
 Lukavec (příjmení)
 Aleš Lukavec – Ing., český mykolog
 Jan Lukavec – Ph.D., publicista, autor kulturněhistorických knih, knihovník

Externí odkazy